Tara Glončak Karapandžić (Subotica, 1987.) je subotička klaviristica.

Životopis 
Rođena je u Subotici 1987. godine. U rodnom gradu završila je osnovnu i srednju školu. Studirala na novosadskoj Akademiji umjetnosti, gdje je diplomirala klavir u klasi prof. Rite Kinke.

U okviru klase prof. Zafire Alizade bavi se korepetitorskim radom.

Nastupala je solistički i u komornim ansamblima, u Srbiji (Apatin, Beograd, Kanjiža, Niš, Novi Sad, Ruma, Senta, Subotica, Zrenjanin) i u Mađarskoj. Svirala je na promocijama djela raznih književnika i izložbama likovnih umjetnika. 

Sudionica je A-festa 2009. godine. Svirala ja na koncertima pod pokroviteljstvom Fonda za unaprijeđenje vokalne umjetnosti mladih Melanije Bugarinović i kćerke Mirjane Kalinović-Kalin u Novom Sadu.

Priznanja 
stipendistica Fonda za mlade talente Republike Srbije, kao jedna od 1000 najuspešnijih studentica u zemlji
zahvalnica Crvenog križa Subotice, za sviranje na obljetnici 120 godina subotičkog Crvenog križa
prva nagrada na Međunarodnom takmičenju komornih ansambala Davorin Jenko 2007.

Izvori 
(srpski) Kulturni centar Beograda  Tara Glončak Karapandžić

Vanjske poveznice 
Akademija umjetnosti Nagrađeni studenti

Životopisi, Subotica‎
Glazbenici